Ouarzazate Airport är en flygplats i Marocko. Den ligger i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Ouarzazate Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Ouarzazate Airport är platt. Den högsta punkten i närheten är Jebel Bou Ougri,  meter över havet,  km väster om Ouarzazate Airport. Runt Ouarzazate Airport är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Ouarzazate,  km sydost om Ouarzazate Airport. Omgivningarna runt Ouarzazate Airport är i huvudsak ett öppet busklandskap. 

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juni, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Marocko